Le chistera peut désigner :
 le panier en osier fixé à la main du joueur de pelote basque par un gant en cuir ;
 le geste technique au rugby consistant à faire une passe effectuée dans le dos, en jetant le bras vers l'arrière.